Ён — фамилия. Известные носители:
 Ён, Карсон (род. 1960) — гонконгский предприниматель.
 Ён, Стивен (род. 1983) — американский актёр корейского происхождения.
 Ён, Уильям (род. 1960) — канадский астроном китайского происхождения, первооткрыватель ряда астероидов.

См. также 
 Ен